Nef peut désigner :

Patronyme 

 Frédéric Nef (1947-), philosophe français ;
 Hari Nef (1992-), écrivaine, mannequin et actrice américaine ;
 Isabelle Nef (1895-1976), pianiste et claveciniste suisse ;
 John Ulric Nef (1862-1915), un chimiste américain d'origine suisse découvreur de la réaction de Nef ;
  (1899–1988), fils du précédent, professeur d'histoire économique ;
 Roland Nef (1959-), un ancien chef de l'armée suisse ;
 Sonja Nef (1972-), skieuse alpine suisse ;
 Tanguy Nef (1996-), skieur alpin suisse.

Architecture
 nef, un élément architectural d'une église ;
 nef ou caraque, un type de navire.
 Dans le langage courant tout type de navire à voile ancien.

Culture
 La Nef, un lieu culturel situé à Angoulême et consacré aux musiques actuelles ;
 La Nef – « Manufacture d'utopies », un lieu culturel situé à Pantin et consacré au théâtre d'effigie ;
 La Nef, un mensuel catholique traditionaliste français créé en 1990  ;
 La Nouvelle Équipe française, ou « La NEF », une ancienne revue littéraire créée à Alger et transférée à Paris (1944-1981) ;
 Nouvelles Éditions fantastiques, une maison d'édition de jeux de rôle ;

Médecine
 protéine nef, une protéine du virus du SIDA.

Sciences 
 Next Einstein forum, conférence non-gouvernementale en Afrique.

Arts de la table
 nef de table, une pièce d'orfèvrerie en forme de bateau dans laquelle sont rangés les couverts du maître (gobelet, tranchoir, serviette, cuillère et salière, cure-dents, voire des épices précieuse ou des contrepoisons).

Informatique / photographie 
 NEF, le sigle de Nikon Electronic File, un format d'image RAW propriété de Nikon ;
 .nef, l'extension de nom de fichier des fichiers en format Nikon Electronic File.

Voir aussi 
 .